Peut désigner :
État stationnaire, en chimie
État stationnaire, en économie
Processus stationnaire: exemples de processus stationnaires. en physique et statistiques
Stationnarité d'une série temporelle, définition de stationnarité pour une série temporelle, en statistiques et en économétrie
stationnarité d'une fonction régionalisée, cadre plus général que le précédent